Болленго (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1996 человек (2008 г.), плотность населения составляет 143 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 10012. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается святой Евсевий из Верчелли, празднование в первое воскресение августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bollengo.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/